Brossier ist der Familienname folgender Personen:

 Amandine Brossier (* 1995), französische Sprinterin
 Benjamin Brossier (* 1994), französischer Tischtennisspieler
 Frédéric Brossier (* 1992), deutsch-französischer Schauspieler